Irina Belova (atlete)
Irina Belova (gymnast)